Storbritannien var en av de 14 nationer som deltog vid de allra första moderna spelen 1896 i Aten. De har varit med vid samtliga olympiska spel. Storbritannien har vunnit 715 medaljer vid sommarspelen och 22 vid vinterspelen. De är ensamma om att ha vunnit minst en guldmedalj vid varje sommarspel.

Värdnation

Medaljer

Medaljer efter sommarspel

Medaljer efter vinterspel

Medaljer efter sommarsport

Medaljer efter vintersport